

Geografia

Niemcy 
 Heiligkreuz – dzielnica Kempten (Allgäu)
 Heiligkreuz – dzielnica Trostberga
 Heiligkreuz – dzielnica Weinheimu

Szwajcaria 
 Heiligkreuz – dzielnica St. Gallen

Zobacz też 
 Heiligenkreuz